Anthemios eller Anthemius kan syfta på någon av följande:

 Anthemios från Tralles (500-talet), bysantinsk arkitekt
 Anthemios (ärkebiskop) (400-talet), ärkebiskop på Cypern
 Anthemius (~420–472), romersk kejsare 467–472